60-я армия (60 А) — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История

Первое формирование 
60-я армия была сформирована 15 ноября 1941 года на основании директивы Ставки ВГК от 2 ноября 1941 года в Приволжском военном округе с подчинением Ставке ВГК. В состав 60-й армии вошли 334-я, 336-я, 348-я, 352-я, 358-я, 360-я стрелковые, 11-я кавалерийская дивизии, а также ряд артиллерийских и других соединений и частей.

В начале декабря армия получила задачу оборудовать оборонительный рубеж по левому берегу Волги на участке от Унжи до Козьмодемьянска и Горьковского укреплённого района и 5 декабря была включена в состав Московской зоны обороны.

25 декабря 1941 года 60-я армия была преобразована в 3-ю ударную армию.

Второе формирование 
60-я армия повторно была сформирована 7 июля 1942 года путём преобразования 3-й резервной армии и в составе имела 107-ю, 121-ю, 161-ю, 167-ю, 195-ю, 232-ю, 237-ю, 246-ю, 303-ю и 322-ю стрелковые дивизии, 75-й укреплённый район, а также ряд танковых, артиллерийских и других соединений и частей.

9 июля армия была включена в Воронежский фронт, в составе которого до конца 1942 года вела оборонительные бои на левом берегу Дона севернее Воронежа. Зимой 1943 года армия принимала участие в Воронежско-Касторненской операции и третьей битве за Харьков (Харьковской наступательной операции 2.02.-3.03.1943 года), в ходе которых 25 января освободила Воронеж, 29 января — Касторное, 8 февраля — Курск и к началу марта около Рыльска вышла к реке Сейм.

23 марта армия была переподчинена Курскому фронту, а 26 марта включена — в Центральный фронт, в составе которого принимала участие в Курской битве и освобождении Левобережной Украины. В ходе наступления армия освободила 30 августа Глухов, 6 сентября — Конотоп, 9 сентября совместно с 13-й армией — Бахмач, 15 сентября — Нежин.

6 октября армия была передана Воронежскому фронту, а с ноября 1943 по апрель 1944 года была подчинена 1-му Украинскому фронту, в составе которого принимала участие в Киевской наступательной, Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операциях, в ходе которых армия освободила сотни населённых пунктов.

В апреле армия вышла к предгорьям Карпат и в ходе Львовско-Сандомирской операции совместно с другими армиями фронта 27 июля освободила Львов. К концу августа армия вышла к реке Вислока южнее города Дембица. С января по февраль 1945 года армия участвовала в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской операциях. Армия совместно с 59-й армией 19 января освободила Краков и, обойдя Силезский промышленный район с юга, 27 января вступила в Освенцим, освободив оставшихся узников концентрационного лагеря. Продолжив наступление, армия вышла к Одре и форсировала её, захватив плацдарм севернее города Ратибор.

В ходе Верхнесилезской операции армия наряду с другими армиями фронта принимала участие в окружении оппельнской группировки противника. Затем с 38-й армией (4-й Украинский фронт) разгромила ратиборскую группировку, а к концу операции вышла в предгорья Судет.

С 6 апреля армия вела боевые действия в составе 4-го Украинского фронта и в ходе Моравско-Остравской наступательной операции 22 апреля штурмом овладела г. Троппау, а 5 мая вышла к подступам  Штернберка.

Последней операцией, в которой участвовала 60-я армия, стала Пражская операция.

В августе 1945 года 60-я армия была расформирована, а её полевое управление было обращено на формирование управления Кубанского военного округа.

Отличившиеся воины

Состав армии по состоянию на 1 мая 1945 года 
Стрелковые части
 15-й стрелковый корпус:
 9-я пластунская стрелковая дивизия
 107-я стрелковая дивизия
 336 стрелковая Житомирская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 17-й гв. стрелковый корпус
 28-й стрелковый корпус:
 100 стрелковая Львовская дивизия
 246 стрелковая Шумская дивизия
 106-й стрелковый корпус:
 148 стрелковая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 304 стрелковая Житомирская Краснознамённая дивизия
 3-й горнострелковый Карпатский корпус:
 128-я гвардейская Туркестанская Краснознамённая стрелковая дивизия
 242-я горнострелковая Таманская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия
 318-я горнострелковая Новороссийская дивизия
 322 стрелковая Житомирская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 302 стрелковая Тарнопольская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия

Артиллерийские части
 13-я артиллерийская дивизия прорыва
 42-я легкая артиллерийская бригада
 47-я гаубичная артиллерийская бригада
 88-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
 91-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
 101-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности
 17-я минометная бригада
 33-я пушечная артиллерийская бригада
 98-й гвардейский корпусной артиллерийский полк
 18-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 48-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 1178-й истребительно-противотанковый полк
 138-й минометный полк
 83-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 2-й гвардейский горно-вьючный минометный дивизион
 43-я зенитная артиллерийская дивизия
 464-й зенитный артиллерийский полк
 635-й зенитный артиллерийский полк
 1463-й зенитный артиллерийский полк
 1464-й зенитный артиллерийский полк
 217-й зенитный артиллерийский полк

Бронетанковые и механизированные войска
 31-й танковый корпус
 100-я танковая бригада
 237-я танковая бригада
 242-я танковая бригада
 65-я мотострелковая бригада
 269-й лёгкий артиллерийский полк
 367-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк
 722-й самоходный артиллерийский полк
 1442-й самоходный артиллерийский полк
 98-й мотоциклетный батальон
 617-й миномётный полк
 201-й гвардейский миномётный дивизион реактивной артиллерии
 1885-й зенитный артиллерийский полк
 1448-й самоходный артиллерийский полк 9-й пластунской стрелковой дивизии

Инженерные части
 15-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 59-я инженерно-сапёрная бригада

Огнемётные части
 9-й отдельный огнемётный батальон
 38-й отдельный огнемётный батальон
 179-я отдельная рота ранцевых огнемётов
 180-я отдельная рота ранцевых огнемётов

Части связи
 126-й отдельный Тарнопольский ордена Красной Звезды полк связи

Командование

Первое формирование

Командующие 
 генерал-лейтенант Пуркаев, Максим Алексеевич (ноябрь — декабрь 1941 года).

Члены Военного совета 
 бригадный комиссар Рязанов, Архип Павлович (ноябрь — декабрь 1941 года).

Начальники штаба 
 генерал-майор Покровский, Александр Петрович (октябрь — декабрь 1941 года).

Второе формирование

Командующие 
 генерал-лейтенант Антонюк, Максим Антонович (июль 1942 года);
 генерал-лейтенант,  Черняховский, Иван Данилович (июль 1942 — апрель 1944 года);
 генерал-полковник Курочкин, Павел Алексеевич (апрель 1944 года — до конца войны).

Члены Военного совета 
 армейский комиссар 2 ранга Кузнечик Фёдор Федотович (июль — октябрь 1942 года);
 корпусной комиссар,  Запорожец, Александр Иванович (октябрь 1942 — июль 1943 года);
 полковник, генерал-майор Оленин, Василий Максимович (июль 1943 года — до конца войны).

Начальники штаба 
 генерал-майор Крылов С. Н. (июль 1942 — февраль 1943 года);
 полковник,  Тер-Гаспарян, Геворк Андреевич (февраль 1943 — июль 1944 года);
 полковник Протас, Семён Михайлович (июль — август 1944 года);
 генерал-майор Гончаров, Афанасий Дмитриевич (август 1944 года — до конца войны).

Память

Примечания

Литература 
 Блинов С. И. От Вислы до Одера. Боевые действия 60-й армии в Сандомирско-Силезской операции. Январь 1945 г. — М.: Воениздат, 1962. — 184 с.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. — Киев: издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 
 П. Н. Лащенко Из боя — в бой. — М.: Воениздат, 1972.

Ссылки 
 60-я армия
 60-я армия
 Справочник «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. М.: Воениздат, 1985. 598 с.
 Сайт РККА.